Alone I Break — песня ню-метал-группы Korn и третий сингл с их пятого студийного альбома, Untouchables. Это запоминающаяся мощная баллада, содержащая чистый вокал, необычно стилизованные гитары и искусственные ударные. В студии, Манки и Хэд использовали 14-струнные гитары для создания широкого хорового звучания. Несмотря на мягкое звучание, сингл не получил такой же широкой ротации как его предшественники, и едва смог попасть в топ-20 чарта Mainstream Rock. MTV организовало конкурс, победитель которого получал право стать режиссёром видеоклипа на песню «Alone I Break». Победитель конкурса Шон Дак сохранил в видео присущую Korn мрачность. Видео изображало своеобразное реалити-шоу, в котором Джонатан Дэвис убивает остальных музыкантов группы после ошибки Манки во время выступления. Позже группа призналась, что видео было бы веселее снимать, если бы режиссёром был поклонник Korn.

Джонатан Дэвис комментирует значение песни

Концертное исполнение 
Песня исполнялась в течение нескольких шоу в рамках тура Pop Sux!, поддерживающего выход Untouchables в 2002, но была вскоре вычеркнута из концертной программы из-за большой сложности исполнения в живую.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Песни Korn
Песни 2002 года
Синглы 2002 года
Композиции альтернативного рока